Манило - фамилия:

 Манило, Алексей Михайлович (1904—1988) — советский военный деятель.
 Манило, Иван Иванович (род. 1947) ― советский учёный.

См. также 
 Манилов (значения)